Burg Hardheim steht für folgende Burgen in Baden-Württemberg:

 Untere Burg Hardheim (Niederes Schloss)
 Hardheimer Schloss (Obere Burg)

Siehe auch:
 Schloss Hartheim bei Alkoven, Österreich